Pustejovsky ist der Familienname folgender Personen:

 James Pustejovsky (* 1956), US-amerikanischer Informatiker
 Otfrid Pustejovsky (* 1934), deutscher Historiker